Maria Teresa de Savoia (comtessa d'Artois) (1756 - 1805).
 Maria Teresa de Savoia (duquessa de Parma) (1803 - 1879).